bł. Dydak Alojzy de San Vitores (1627–1672) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik
 bł. Dydak z Kadyksu (1743–1801) – hiszpański kapucyn
 bł. Dydak Oddi (1839–1919) – włoski franciszkanin
 bł. Dydak Ventaja Milan (1880–1936) – biskup Almerii, męczennik
 bł. Dydak Llorca Llopis (1896–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 św. Dydak z Alkali (1400–1463) – hiszpański franciszkanin